Lewis Watson kan syfta på bland andra:

* Lewis Watson, 1:e baron Rockingham (1584–1653), engelsk peer och politiker
 Lewis Watson, 1:e earl av Rockingham (1655–1724), engelsk peer och politiker
 Lewis Watson, 2:e earl av Rockingham (1714–1745), engelsk peer och politiker
 Lewis Watson, 1:e baron Sondes (1728–1795), engelsk peer och politiker
 Lewis Watson, 2:e baron Sondes (1754–1806), engelsk peer och politiker
 Lewis Watson, 3:e baron Sondes (1792–1836), engelsk peer och politiker